Bolingbroke est le nom de :

 , un village du Lincolnshire ; 
 Roger Bolingbroke (vers 1380-1441), un ecclésiastique anglais du  ;
 Henri IV d'Angleterre, aussi connu comme Henri de Bolingbroke ;
 Henri Saint Jean, vicomte de Bolingbroke (1678–1751), politicien et philosophe anglais.

Homonymie de patronyme